Topolino e il mistero del Nautilus è una storia a fumetti della Walt Disney realizzata da Giorgio Pezzin (testi) e Franco Valussi (disegni), pubblicata, in due parti, sul numero 1889 di Topolino, datato 9 febbraio 1992.

La storia 
In vacanza in Normandia, Topolino e Pippo, visitando una vecchia abitazione, scoprono per caso un vecchio diario, nel quale trovano una stranissima fotografia in cui appaiono proprio loro, in compagnia di uno strano personaggio anziano; analizzando la fotografia con l'esame al carbonio, scoprono che l'immagine risale alla fine dell'800.

A quel punto decidono di recarsi nella Normandia di fine XIX secolo per far luce sul mistero, scoprendo che l'anziano uomo della foto, altri non è che lo scrittore Jules Verne, nel quale si imbattono i due e che, a causa di una botta in testa, disperso in mare, si era immedesimato nel capitano Nemo, personaggio del suo romanzo Ventimila leghe sotto i mari, tanto che aveva anche costruito un sottomarino chiamato Nautilus, come quello del suo personaggio.

Collegamenti esterni 
 

Storie a fumetti di Topolino
Storie a fumetti di Pippo
Giorgio Pezzin